Baker Street har flere betydninger:

 Baker Street – en gade i London
 Baker Street (sang) – en sang af Gerry Rafferty

Se også 
 Baker Street Station – en undergrundsstation i London